The Assassin (dt.: „der/die Attentäter(in)“) steht für:
 The Assassin (1967), Film von Chang Cheh
 The Assassin (2015), Film von Hou Hsiao-Hsien
 Codename: Nina (1993) aka The Assassin, Film von John Badham